Граф Вильгельм Альбрехт Карлотто Александер фон Гогенау (, 27 ноября 1884, Берлин — 11 апреля 1957, Гамбург) — германский конник, призёр Олимпийских игр. Граф.

Родился в семье графа Фридриха фон Гогенау и Шарлотты фон дер Деккен; несмотря на то, что он приходился правнуком прусскому королю Фридриху Вильгельму III, в силу морганатического происхождения своего отца не причислялся к дому Гогенцоллернов.

Являлся прусским офицером, служил в расквартированном в Бреслау 1-м лейб-кирасирском полку. В 1912 году на Олимпийских играх в Стокгольме завоевал бронзовую медаль в командном конкуре, а в индивидуальном первенстве в конкуре стал 6-м.

После Первой мировой войны стал одним из самых успешных германских конников, выиграв огромное количество состязаний. Позднее он стал инструктором по верховой езде в гамбургском клубе в районе Флотбекк.

Был женат дважды: в первый раз — на графине Анне Хенкель фон Доннерсмарк, во второй — на наезднице по имени Елена.

Ссылки 
 

Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1912 года
Конники на летних Олимпийских играх 1912 года
Конники Германии